Пуерта де Барера има више значења:

 Пуерта де Барера (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пуерта де Барера (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пуерта де Барера, Ла Пуерта дел Бареро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику